Karunga (Rakvere), village en Estonie
 Karunga (Kenya), cours d'eau au Kenia